Подградина може бити:

 Подградина (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ, БиХ
 Подградина (Ливно), насеље у општини Ливно, Федерација БиХ, БиХ
 Подградина (Сливно), насеље у општини Сливно, Хрватска
 Подградина (Поседарје), насеље у општини Поседарје, Хрватска

Види још 
 Градина (вишезначна одредница)
 Подградци (вишезначна одредница)